Escuela de Suboficiales puede referirse a:

 la Escuela de Suboficiales del Ejército de Argentina;
 la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile;
 la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral de Argentina;
 la Escuela de Suboficiales de la Armada de Argentina;
 o la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Argentina.